Franziska Reindl ist der Name folgender Personen:

* Franziska Reindl (Politikerin) (1887–1954), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Franziska Reindl (Eishockeyspielerin) (* 1982), deutsche Eishockeyspielerin